Lehmberg heißen folgende geographische Objekte:

 Lehmberg (Blekendorf), Ortsteil der Gemeinde Blekendorf, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Lehmberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Lehmberg (Metten), Ortsteil des Marktes Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Lehmberg (Waabs), Ortsteil der Gemeinde Waabs, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Lehmberg (Böel), Ortsteil der Gemeinde Böel, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

Berge und Erhebungen:
 Lehmberg (Kolomansberg), 1022 m, zwischen Wallersee, Irrsee und Talgau, Land Salzburg
 Lehmberg (Wasgau), 386 Meter, bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Lemberg, ca. 30 m, Anhöhe bei Gorlosen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Lemberg
 Lemmberg